Ли́дов — русская фамилия (женская форма — Ли́дова).

Известные носители 
 Лидов, Александр Павлович (1853—1919) — русский химик-технолог, приёмный отец П. А. Лидова.
 Лидов, Алексей Михайлович (род. 1959) — советский и российский учёный, византолог и религиовед, автор концепции иеротопия, сын М. Л. Лидова.
 Лидов, Игорь Петрович (1910—?) — заслуженный врач РСФСР (1970) и учёный в области организации здравоохранения, профессор, участник ВОВ, соавтор ряда советских медицинских энциклопедий и энциклопедийческих словарей, заведующий редакцией БМЭ третьего издания.
 Лидов, Михаил Львович (1926—1993) — советский учёный в области прикладной небесной механики, отец А. М. Лидова.
 Лидов, Пётр Александрович (1906—1944) — советский журналист, военный корреспондент газеты «Правда», автор первого очерка о Зое Космодемьянской, приёмный сын А. П. Лидова.
 Лидов, Пётр Алексеевич (род. 14 июля 1969) — российский PR-специалист, директор по корпоративным связям агентства Sputnik. Внук П. А. Лидова.
 Лидов, Сергей Львович (род. 1945) — советский и российский профессиональный фотограф.

Другие значения 
 (4236) Лидов — астероид, названный в честь М. Л. Лидова.